Miasta w USA:
 Clarno – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
Gminy w USA:
 Clarno (ang. Clarno Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake
 Clarno (ang. Clarno Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green